Atténuation peut désigner

 Atténuation, en génétique, un mécanisme de régulation de l'expression des gènes.
 Atténuation, en électronique, la diminution relative de la puissance d'un signal au cours de sa transmission.
 Atténuation, en immunologie, le fait de rendre un virus moins virulent, dans le but de l'utiliser pour la vaccination.